Гернье́ () — французская фамилия. Известные носители:
 Дю Гернье, Луи (старший) (1614—1659) — французский художник-портретист, миниатюрист, гравёр.
 Дю Гернье, Луи (младший) (1677—1716) — французский гравёр, сценограф, иллюстратор.